Sandhof steht für:
 Sandhof (Abtsgmünd), Ortsteil der Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sandhof (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Sandhof (Büdingen), Wohnplatz in der Gemarkung von Büdingen, Wetteraukreis, Hessen
 Sandhof (Ebern), Ortsteil der Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Sandhof (Eich), Wohnplatz in der Gemarkung der  Verbandsgemeinde Eich, Rheinland-Pfalz 
 Sandhof (Frankenhardt), Weiler der Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sandhof (Hamberge), Ortsteil der Gemeinde Hamberge, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Sandhof (Herxheim), Ortsteil der Gemeinde Herxheim bei Landau/Pfalz, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Sandhof (Insingen), Ortsteil der Gemeinde Insingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Sandhof (Langenenslingen), Ortsteil der Gemeinde Langenenslingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Sandhof (Leezen), Wohnplatz der Gemeinde Leezen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Sandhof (Meckenheim), Ortsteil der Gemeinde Meckenheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Sandhof (Neu Poserin), Ortsteil der Gemeinde Neu Poserin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Sandhof (Oberhaid), Ortsteil der Gemeinde Oberhaid, Landkreis Bamberg, Bayern
 Sandhof (Schrobenhausen), Ortsteil der Stadt Schrobenhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Sandhof (Sulzfeld), Ortsteil der Gemeinde Sulzfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Sandhof (Tönning), Ortsteil der Stadt Tönning, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Sandhof (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Sandhof (Wenzenbach), Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern
 Sandhof (Wuppertal), Ortslage in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

außerdem:
 Sandhof, Kreis Marienburg, Ostpreußen, jetzt: Piaski (Malbork), Stadtteil von Malbork, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Sandhof, Kreis Angerburg, Ostpreußen, jetzt: Rydzówka Mała, Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sandhof, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, jetzt: Piaski Morąskie, Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Sandhof, Kreis Schlawe, Pommern, später: Białkowo, nicht mehr existenter Ort im Powiat Sławieński, Woiwodschaft Westpommern, Polen

sowie:
 Sandhof (Frankfurt am Main), historischer Gutshof
 Sandhof (Würzburg), ehemaliges Gebäude in der Würzburger Sandgasse; siehe Geschichte Würzburgs#Wiederaufbau

Sandhof ist der Familienname folgender Personen:
 Adelheid Sandhof (* 1950), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Sandwirt, Gasthof im Passeiertal, Geburtshaus von Andreas Hofer
 Umschulungslager Sandhof in Windhag, Gemeinde Waidhofen an der Ybbs
 Sandhofen
 Schloss St. Georgen am Sandhof